Deux navires de la marine américaine (US Navy) ont porté le nom USS Walker, en l'honneur du rear admiral (contre-amiral) John Grimes Walker (1835–1907), un officier de la marine américaine ayant participé à la guerre civile américaine :
 , un destroyer de la classe Wickes, lancé en 1918 et radié en 1942 ;
 , un destroyer de la classe Fletcher, lancé en 1943 et radié en 1969. Vendu à la marine italienne (Marina Militare), il a été renommé Fante (D-516) et a servi jusqu'en 1977.

Walker